Tis kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Tis (okres Havlíčkův Brod)
 Tis u Blatna (okres Plzeň-sever)
Tis kan verwijzen naar de volgende afkortingen
 Treinincidentscenario, een afkorting in de ongevallenbestrijding op spoorwegen in Nederland
 Technische Inspectie Service